Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2020

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2019 року була японка  Наомі Осака.  Але цього року вона поступилася в третьому колі американці Корі Гофф.

Для чемпіонки 2018 року данки Каролін Возняцкі цей турнір був останнім, оскільки вона оголосила про завершення спортивної кар'єри після його закінчення.

Перемогла в турнірі американка Софія Кенін, здолавши в фіналі Гарбінє Мугурусу з рахунком 4-6, 6-2, 6-2.

Досягнення та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

У першому колі Цуренко програла австралійці Ешлі Барті, Ястремська виграла у словенки Каї Юван, Світоліна виграла в англійки Кеті Болтер, Бондаренко поступилася австралійці Орині Родіоновій, а Козлова — австралійці Присциллі Хон.

У другому колі Ястремська поступилася Каролін Возняцкі з Данії, а Світоліна здолала американку Лорен Девіс.

У третьому колі Світоліна програла Гарбінє Мугурусі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2020
2020 у тенісі
2020 в австралійському спорті